(335) Роберта () — астероид внешней части главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу B. Он был открыт 1 сентября 1892 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберга и назван в честь русского энтомолога и дипломата Роберта Остен-Сакена, описавшего ряд зоологических таксонов. 

В классической классификации Толена занимает промежуточное положение между B- и F-классами, с некоторыми характеристиками P-класса. В спектре этого астероида замечено присутствие магнетита (Fe3O4), что придаёт спектру синеватый оттенок, являющийся характерным для данного SMASS класса. В спектре также присутствуют линии поглощения на длине волны 2,9 мкм, что указывает на наличие гидратированных минералов, что свидетельствует об изменениях химического состава пород, которые произошли на астероиде за время его существования.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км